Рохас има више значења:

 Рохас (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рохас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Рохас (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Рохас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рохас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику